Unga steht für:

 United Nations General Assembly, Englisch für die Generalversammlung der Vereinten Nationen
 Unga Island, eine Insel im Golf von Alaska
 Unga (Angara), einen Nebenfluss der Angara in Russland
 Unga (Tom), einen Nebenfluss des Tom in Russland
 Unga (Ziwil), einen Nebenfluss des Ziwil in Russland

sw:Unga (maana)